Ольга Григорьевна Бенч (род. 14 марта 1955 года, Гутиско Бережанского района Тернопольской области) — украинский дирижер, музыковед,кандидат искусствоведения (1990), профессор. Заслуженный деятель искусств Украины (1998), Народная артистка Украины (2010). Генеральный консул Украины в Пряшеве (Словакия) (2010—2015).

Биография 
Ольга Григорьевна Бенч родилась 14 марта 1955 года в селе Гутиско Бережанского района Тернопольской области. Училась в школе. Музыкальное образование получила во Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко по классу педагога Ю. Луцевой), где училась с 1976 по 1984 год. Продолжила образование с 1984 по 1987 год в аспирантуре Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.

По окончании учебы с 1981 по 1984 год работала преподавателем Харьковского государственного института культуры, в 1987—2005 годах — доцент, потом профессор Киевской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В 2005—2010 годах была заместителем Министра культуры и туризма Украины, с 2010 по 2015 год — Генеральный консул Украины в Пряшеве (Словакия).

Область научных интересов: украинское хоровое пение, биографии музыкантов.

Награды и звания 
 Народная артистка Украины (2010);
 Заслуженный деятель искусств Украины (1998);
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (1999);
 Орден Святого Николая Чудотворца III степени (2005);
 Орден Королевы Анны Ярославны (2008);
 Лауреат премии им. Н. В. Лысенко за научную деятельность (2008);
 Лауреат премии Национального всеукраинского музыкального союза (2008).

Библиография 
Ольга Григорьевна Бенч является автором более 70 публикаций, среди которых монографии:
 Культурные параллели: Украина — Индия — Иран // Укр. тема в мире. культуре. К., 2001;
 Музыка — это образ жизни // Не умирает душа наша: Сб. Киев., 2002;
 Украинский хоровое пение. Актуализация обычаев традиции: Учеб. пособие. Киев, 2002. ISBN 966-7586-05-7;
 Павел Муравский: Феномен одной жизни. Киев, 2002. 663 с. — ISBN 966-578-108-1

Ссылки 
 БЕНЧ Ольга Григорьевна
 Бенч Ольга Григорівна (сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)
 Музыковедческий портал
 Гендерні особливості дипломатичної служби в Україні та світі

Примечания 

Преподаватели Киевской консерватории
Выпускники Львовской музыкальной академии им. Н. Лысенко